Яков Эпштейн:
 Эпштейн, Яков Абрамович (1899—1976) — таджикский советский биохимик.
 Эпштейн, Яков Вульфович — советский учёный в области гидролизного производства, доктор технических наук.